Бритвоподібний молюск — назва, яка використовується для молюсків кількох видів ряду Венероїдні (Veneroida), серед яких:

 Ensis directus — Бритвоподібний молюск атлантичний
 Ensis arcuatus — Бритвоподібний молюск звичайний
 Siliqua patula — Бритвоподібний молюск тихоокеанський
 Solen strictus — Бритвоподібний молюск японський, або бамбуковий молюск

Венероїдні